Ciferria är ett släkte av svampar. Ciferria ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ciferria